

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Grójec Mały – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Złoczew 
 Grójec Mały – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wolsztyńskim, w gminie Siedlec

Zobacz też 
 Grójec, Grójec Wielki